Отборочный турнир Чемпионата мира по футболу 2022 в Южной Америке был сыгран с 8 октября 2020 по 29 марта 2022 и определил участников ЧМ-2022 в Катаре от Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Южной Америке было предоставлено четыре места прямых путёвок на чемпионат мира, и ещё одна команда с пятого места боролась за право участия в стыковых матчах с представителем другой конфедерации.

Участники и таблица 
Заявки для участия в отборочном турнире подали все 10 членов КОНМЕБОЛ.

Формат 
Формат отборочного турнира не претерпел изменений по сравнению с предыдущими циклами. Был проведён двухкруговой турнир без разделения на группы, в котором каждая команда сыграла с каждым из 9 соперников два раза — дома и в гостях. Всего в рамках отборочного турнира было сыграно 89 матчей, так как перенесённый матч Бразилии с Аргентиной сыгран не будет .

Сроки и расписание матчей 
Первоначально отборочный турнир на чемпионат мира в Южной Америке должен был начаться в марте 2020 года. Однако из-за пандемийной ситуации в мире было принято решение перенести старт турнира с марта на осень. Таким образом, отборочные матчи стартовали 9 октября 2020 года и должны были завершиться переигровкой 21 сентября 2022 года, однако в связи с отказом сборных Бразилии и Аргентины от переигровки, фактически завершились 29 марта.

Матч Бразилии против Аргентины 
Матч сборных Бразилии и Аргентины 5 сентября 2021 года был прерван после пяти минут игры 0-0, когда власти Бразилии выразили недовольство по поводу игроков Аргентины из-за проблем с пересечением границы аргентинских игроков из-за COVID-19 . 14 февраля 2022 ФИФА объявила, что матч будет переигран 21 сентября 2022. В том же релизе ФИФА объявила о наказании для Федераций Футбола Бразилии и Аргентины за нарушения протокола игры и правил. 16 августа 2022 стало известно, что футбольные ассоциации Бразилии, Аргентины и ФИФА пришли к соглашению, при котором данный матч переигран не будет.

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

15 тур

16 тур

17 тур

18 тур

Переигровка

Бомбардиры

Ссылки 

Чемпионат мира по футболу 2022
Отборочные турниры чемпионатов мира по футболу
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19